Comitatul Carroll, conform originalului din limba engleză, Carroll County, este numele a treisprezece comitate din Statele Unite ale Americii.  Douăsprezece dintre acestea, cu excepția comitatului Carroll din statul  au fost denumite după Charles Carroll of Carrollton, unul din semnatarii declarației de independență al Statelor Unite, originar din statul Maryland.

Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Carroll, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Carroll, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Carroll, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Carroll, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Carroll, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Carroll, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Carroll, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Carroll, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Carroll, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Carroll, statul  -- (Categorie și format), numit după William Carroll, cel de-al șaselea și al nouălea guvernator al statului Tennessee
 Comitatul Carroll, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Districtul Carroll (dezambiguizare)

 Parohia East Carroll, statul  -- (Categorie și format)
 Parohia West Carroll, statul Louisiana -- (Categorie și format)
respectiv
 Carroll (dezambiguizare)
 Carolina (dezambiguizare)
 Caroline (dezambiguizare)
 Karoline (dezambiguizare)

Dezambiguizări comitate SUA
Nume proprii